Нэнси Уокер (, наст. имя , 10 мая 1922 — 25 марта 1992) — американская актриса, комедиантка и режиссёр, чья карьера в театре, кино и на телевидении охватывает пять десятилетий.

Уокер достигла известности по выступлениям в бродвейских мюзиклах в начале 1940-х годов. В 1943 году она подписала контракт со студией Metro-Goldwyn-Mayer и появилась в ряде фильмов. На более позднем этапе она в первую очередь была известна по ролям в телесериалах «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Рода», «Макмиллан и жена» и «Шоу Нэнси Уокер».

Награды и номинации 
Список основных номинаций
 «Эмми»
 1973 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — «Макмиллан и жена»
 1974 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — «Макмиллан и жена»
 1975 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — «Макмиллан и жена»
 1975 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале — «Рода»
 1976 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале — «Рода»
 1977 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале — «Рода»
 1978 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале — «Рода»
 1987 — Премия «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале» — «Золотые девочки»
 «Золотой глобус»
 1975 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм — «Макмиллан и жена»
 1976 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм — «Макмиллан и жена»
 1976 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм — «Рода»
 1979 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм — «Рода»
 «Тони»
 1956 — Премия «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле — Phoenix '55
 1961 — Премия «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле — Do Re Mi

Примечания

Литература 
Thomas S. Hischak. The Oxford Companion to the American Musical: theatre, film, and television (June 2008), Oxford University Press, ISBN 0195335333

Умершие от рака лёгкого
Кинорежиссёры США
Женщины-комедианты
Комики США
Артисты, известные под псевдонимами
Актрисы мюзиклов США
Киноактрисы США